Га́ри Мака́ллистер (; 25 декабря 1964) — шотландский футболист, полузащитник, более всего известный своими выступлениями за «Ливерпуль» и сборную Шотландии, член ордена Британской империи.

1980-е 
Футбольная карьера Гари началась в его родном городе Мотеруэлле, где он выступал за одноимённый футбольный клуб. Он провёл там несколько отличных сезонов, пока в 1985 году его отличное выступление в полуфинале Кубка Шотландии против «Селтика» не привлекло внимание менеджера «Лестер Сити» Гордона Милна. Вскоре трансфер Макаллистера и его партнёра по клубу Элли Моухлена был выкуплен англичанами за общую сумму 250 тысяч фунтов.

1990-е 
1990 год стал переломным для карьеры Гари Макаллистера — он не только сменил «Лестер» на более серьёзный «Лидс», но и стал, наконец, регулярно вызываться в сборную Шотландии. Гари перешёл в «Лидс» сразу же после того, как эта команда завоевала путёвку в Первый дивизион. Первый сезон Макаллистера на «Элланд Роуд» можно занести команде в актив — «Лидс» занял итоговое четвёртое место и дошёл до полуфинала Кубка Лиги — весьма неплохой результат для команды, которая ещё год назад играла во Втором Дивизионе.

Тогда же сформировалась отличная связка полузащитников «Лидса» — Гари Макаллистер и Гордон Страхан, которой помогали относительно молодые Дэвид Бэтти и Гари Спид. Пожалуй, именно центральная линия, ставшая настоящим «сплавом молодости и опыта», сыграла решающую роль в успехе, которого «Лидс» добился год спустя. В сезоне 1991/92 «Лидс Юнайтед» стал чемпионом Англии.

Многие игроки тогдашнего «Лидса» выступали за сборные своих стран. Это касается обороны и атаки команды и, в равной степени с ними, полузащиты. Страхан и Макаллистер представляли сборную Шотландии, Бэтти — Англии, а Спид — Уэльса. Самой сильной чертой четвёрки полузащитников была их взаимозаменяемость — каждый из них мог сыграть и справа и слева, и в центре. Хотя обычно Бэтти играл чуть позади остальных, в то время как Макаллистер, Страхан и Спид занимались созиданием. Макаллистер славился своим умением нанести точнейший удар, и в «Лидсе» его талант нашёл новое применение. Гари стал главным распасовщиком команды. Лучший бомбардир «Лидса» тех времён Ли Чепмэн большую часть своих голов забил с передач Макаллистера и Страхана.

Победа в чемпионате в 1992 году стала высшей точкой «Лидса», которой он безуспешно пытался достичь в последующие годы, проведённые Макаллистером в клубе. В сезоне 1992—1993 годов «Лидс» занял лишь 17-е место, что стало одним из худших выступлений для действующих чемпионов английского чемпионата. В следующие два года команда Макаллистера дважды становилась пятой. С 1992 по 1996 год Макаллистер был капитаном «Лидса» и завоевал особую любовь болельщиков команды за своё отношение к игре и феноменальные удары с дальних дистанций. Последний сезон Гари в «Лидсе» был провальным — клуб занял лишь 16 место в Премьер-лиге, зато ознаменовался для Макаллистера тем, что впервые в карьере он в ранге капитана вывел свою команду на поле стадиона «Уэмбли». Произошло это в финале Кубка Лиги. Однако победу в том матче праздновала «Астон Вилла», забившая три безответных мяча.

С 1996 по 2000 год Гари выступал за «Ковентри», которым сначала руководил Рон Аткинсон, а затем бывший партнёр Макаллистера по «Лидсу» Гордон Страхан. На это время приходится и окончание карьеры Гари в сборной, за которую он в последний раз сыграл в 1998 году. Ему было уже 33 года, а потому руководство национальной команды сочло, что этот игрок помочь им уже ничем не сможет.

Сборная 

Большая часть международной карьеры Гари прошла за время его выступлений за «Лидс». Первый вызов он получил в 1990 году и тогда же принял участие в чемпионате мира, состоявшемся в Италии. Два года спустя он сыграл в матче против сборной СНГ на чемпионате Европы, забив в той игре гол с пенальти. На чемпионате Европы 1996 года, который состоялся в Англии, он был капитаном своей команды. Но болельщикам больше всего запомнился тем, что в матче шотландцев против их принципиальнейших соперников — англичан одиннадцатиметровый удар в исполнении Макаллистера был взят вратарём хозяев Дэвидом Симэном.

Всего же за 8 лет выступлений за сборную он принял участие в 57 официальных матчах и удостоился права быть включенным в Зал Футбольной Славы Шотландии.

Ливерпуль 

В 2000 году тридцатипятилетний Гари Макаллистер потряс футбольную общественность, перейдя из «Ковентри» в «Ливерпуль». Большая часть болельщиков недоумевала, потому что покупка Жераром Улье футболиста, который уже давно перешагнул рубеж в тридцать лет, казалась совершенно нелогичной и ненужной. Макаллистер отыграл за «Ливерпуль» лишь два сезона, но сумел стать за это недолгое время кумиром фанов команды и помог «Красным» пополнить коллекцию трофеев на «Энфилде». Гари не только принял участие в успешном походе «Ливерпуля» за Кубком Лиги, Кубком Англии и Кубком УЕФА, но и оказал влияние на целое поколение мерсисайдских игроков.

Гари, известный своим умением исполнять стандарты, регулярно демонстрировал своё мастерство, отметившись, в частности, потрясающим ударом с дальней дистанции в матче против принципиальных соперников «Ливерпуля» из «Эвертона», который сделал его одним из персонажей энфилдского фольклора, а также голом, который принёс его команде победу в Кубке УЕФА. Основное время финального матча, проходившего в Дортмунде, завершилось вничью 4—4, а в дополнительное время судьбу трофея решил «золотой гол». Макаллистер ударом со штрафного отправил мяч в дальний угол, но защитник испанского «Алавеса» срезал снаряд в собственные ворота, и в результате, гол был записан именно на его имя.

Многие болельщики «Ливерпуля» до сих пор сожалеют о том, что Макаллистер пришёл в их клуб на десять лет «позже, чем должен был».

После Ливерпуля 

После ухода из «Ливерпуля» Макаллистер в течение одного сезона был играющим тренером «Ковентри», но затем был вынужден покинуть этот пост по семейным обстоятельствам, когда у его жены Дениз обнаружили рак молочной железы.

Личная жизнь 

У Гари Макаллистера двое детей от брака с Дениз Макаллистер, в марте 2006 года скончавшейся от рака.

В 2002 году за свои футбольные достижения он получил звание члена ордена Британской империи, Гари Макаллистеру на тот момент было 37 лет, и он всё ещё был действующим футболистом.

Достижения

Мотеруэлл 
 Первый дивизион 1985

Лидс Юнайтед 
 Первый дивизион 1992
 Суперкубок Англии 1992

Ливерпуль 
 Кубок Футбольной лиги 2001
 Кубок Англии 2001
 Кубок УЕФА 2001
 Суперкубок Англии 2001
 Суперкубок УЕФА 2001

Статистика

Ссылки 
 Профиль игрока на Liverbird.ru 
 Профиль игрока на официальном сайте «Ливерпуля» 
 Профиль и статистика игрока на LFCHistory.net 

Футболисты Шотландии
Футбольные тренеры Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Ковентри Сити»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Ливерпуль»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Мотеруэлл»
Тренеры ФК «Ковентри Сити»
Тренеры ФК «Лидс Юнайтед»
Тренерский штаб ФК «Астон Вилла»
Тренерский штаб ФК «Ливерпуль»
Члены Зала славы шотландского футбола
Члены ордена Британской империи